Мервана Югич-Салкич (; родилась 14 мая 1980 года в Зенице, Югославия) — боснийская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в паре.

Общая информация 
Родителей Мерваны зовут Хидает и Хасиха.

Боснийка пришла в теннис в 13 лет при поддержке отца.

Любимое покрытие — хард.

Югич владеет боснийским и английским языками.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (31)

Победы (15)

Поражения (16)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (4)

Победы (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в парном разряде (69)

Победы (43)

Поражения (26)

История выступлений на турнирах

Призовые за время выступлений в WTA туре

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1980 году
Родившиеся 14 мая
Родившиеся в Зенице
Теннисисты Боснии и Герцеговины
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2004 года